Municipio de Germantown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Germantown (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Germantown (condado de Codington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Codington.
 Municipio de Germantown (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Germantown (condado de Clinton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Germantown (condado de Cottonwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.